Девід Едґар (плавець)
 Девід Едґар (футболіст)
 Девід Едґар (сценарист)